32-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 73,7 километра состоялась 19 сентября 1965 года. Победу, восьмой раз в карьере, одержал французский велогонщик Жак Анкетиль.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1965 на FirstCycling
 
 
  

1965 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1965 году
Сентябрь 1965 года